Дрёмин — русская фамилия. Женская форма Дрёмина.
 
 Дрёмин, Дмитрий Феоктистович (1896—1953) — советский военный деятель, генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Дрёмин, Иван Тимофеевич (более известный как Face; род. 1997) — российский рэп-исполнитель.
 Дрёмин, Игорь Михайлович (род. 1935) — российский физик.

См. также 
 Дрёмов